Start Kristiansand (offiziell Idrettsklubben Start) ist ein norwegischer Fußballverein aus Kristiansand. Der Klub wurde am 19. September 1905 gegründet. Heimstätte ist seit 2007 die Sparebanken-Sør-Arena mit einer Kapazität von 14.500 Plätzen. Die Mannschaft spielt daheim in gelb-schwarzen und auswärts in blau-weißen Trikots.

Geschichte 
In den Jahren 1978 und 1980 gewann Start die norwegische Meisterschaft. 1974, 1976, 1977 und 1978 nahmen sie am UEFA-Pokal teil, 1979 und 1981 am Europapokal der Landesmeister. In der Spielzeit 1977/78 schied man nach Siegen über den isländischen Vertreter Fram Reykjavík in der 2. Runde gegen Eintracht Braunschweig aus.
Die folgenden Jahre waren weniger erfolgreich. Die beste Platzierung in der Liga war ein 3. Platz 1991 und 1992. Ab 1995 geriet der Klub in finanzielle Schwierigkeiten. In jüngster Zeit konnten jedoch wieder Investoren gewonnen werden, und auch der sportliche Erfolg stellte sich wieder ein. Seit der Saison 2005 spielt Start wieder in der Tippeligaen, der höchsten norwegischen Liga, und konnte gleich in der ersten Saison den 2. Platz erreichen. Nach den Abstiegen 2007 und 2011 folgte jeweils der direkte Wiederaufstieg in die höchste Liga.

Der erfolgreichste Spieler des Klubs ist Svein Mathisen, der für IK Start insgesamt 663 Spiele absolvierte. Davon waren 327 Spiele in der höchsten Liga, in denen er insgesamt 106 Tore schoss. Damit hält Mathisen sowohl den Klubrekord an erzielten Toren als auch an absolvierten Spielen.

Erfolge 
 Norwegischer Meister: 2× (1978, 1980)
 Norwegischer Pokalbewerb: Erreichen des Semifinales 1975, 1978, 1988, 2000, 2006, 2011, 2018

Europapokalbilanz

Spieler  und Trainer

Spieler 
  (19??–1973) Jugend,  (1973–1989) Spieler, 327 Erstligaeinsätze für Start, Insgesamt 663 Spiele.
  (1969–1984) Spieler, 269 Erstligaeinsätze für Start, 41 Länderspiele für Norwegen
  (19??–1985) Jugend, (1985–1991, 1994–1995, 1996–1997) Spieler, war passiv in einen handfesten Skandal im englischen Fußball involviert.
  (1987–1991, 1994–1996, 2002), 1990 norwegischer Torschützenkönig.
  (1989–1996, 2008–2009), ehemaliger Spieler für TSV 1860 München.
  (1990–1991), ehemaliger Spieler für Dinamo Bukarest.
  (1994–1995), 48 Spiele 38 Tore für Start
   (2006), in der Bundesliga für VfL Bochum, 1. FC Köln und VfL Wolfsburg aktiv.
  (2018-  ), für VfL Wolfsburg, Rot-Weiß Oberhausen und SpVgg Greuther Fürth aktiv.

Trainer 
  (1996–1997)

Weitere Spieler und Trainer sind in der :Kategorie:Person (Start Kristiansand) zu finden.

Platzierungen

Weblinks 
 Offizielle Website

Kristiansand
Gegründet 1905
 
Organisation (Kristiansand)